Villa Elisa steht für folgende Orte:
 Villa Elisa (Paraguay), ein Distrikt im Departamento Central in Paraguay
 Villa Elisa (Central), eine Stadt im Distrikt Villa Elisa im Departamento Central in Paraguay, siehe Liste der Städte in Paraguay
 Villa Elisa (Buenos Aires), ein Ort im Partido La Plata in Argentinien
 Villa Elisa (Córdoba), eine Gemeinde im Departamento Marcos Juárez in Argentinien
 Villa Elisa (Entre Ríos), eine Gemeinde im Departamento Colón (Entre Ríos) in Argentinien

Villa Elisa steht für folgende Gebäude:
 Villa Elisa, ein Stadion in der Hauptstadt Asunción in Paraguay, siehe Estadio Luis Alfonso Giagni
 Villa Elisa (Radebeul), eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul in Sachsen
 Villa Elisa (Río Tercero), eine Gründerzeit-Villa in Río Tercero im zentralen Argentinien